Waza ist
 das japanische Wort für „Technik“ (技), in japanischen Kampfkünsten als Oberbegriff für Kampftechniken verwendet, siehe Liste von Karate-Begriffen
 Waza-Nationalpark, ein Nationalpark in Kamerun 
 Waza (Kamerun), Ort in Kamerun
 Waza (Afghanistan), ein Ort in Afghanistan
 Waza (Berta), Eintontrompete aus Kalebassen der Berta im Sudan
 eine zeremonielle Metalltrompete im Tschad, ähnlich der Kakaki bei den Hausa

Die Abkürzung WAZA steht für
 einen internationalen Dachverband von Zoos und Aquarien, siehe World Association of Zoos and Aquariums